Высшие должностные лица Кипрского королевства — перечень высших государственных должностей Кипрского королевства и лиц, занимавших эти должности на протяжении кипрской истории. Система высших должностных лиц Кипрского королевства во многом повторяла соответствующую систему королевства Иерусалимского и включала в себя должности сенешаля, коннетабля, маршала, адмирала, камергера и канцлера.

Сенешали

Коннетабли

Маршалы 
Как и в Иерусалимском королевстве, маршал являлся прежде всего помощником коннетабля. В его полномочия и обязанности входило поддержание военной дисциплины, расстановка военных отрядов, контроль надлежащего вооружения армии и прочего снаряжения, а также осуществление восстановительных работ. 

Известны следующие маршалы Кипрского королевства:
 Гуго Мартэн (1194—1196)
 Амори де Риве (1197/1210)
 Рено де Суассон (1210—1217)
 Адам де Гор Антиохийский 
 Жан Антиохийский (1247), сын предыдущего
 Ги Ибелин (ок. 1248—1250)
 Ансо 
 Гийом де Кане (1269)
 Симон де Монтолиф 
 Жан де Морфу (до 1360 — после 1364), титулярный граф Эдессы с 1365

Адмиралы 
Известны следующие адмиралы Кипрского королевства:
 Жан де Сюр (ум. 10 мая 1368)
 Жан де Монстри (1368—?)
 Иоганн фон Брауншвейг-Грубенгаген (ум. 11 июня 1414)
 Гарсеран Суарез (1432 — после 1458)

Канцлеры 
Известны следующие канцлеры Кипрского королевства:
 Петр (при Ги де Лузиньяне), епископ Триполи 
 Ален (1195—1201), архидьякон Лидды, с 1196 архиепископ Никосии
 Ральф (1217—1220), архидьякон Никосии
 Бонвассал д'Од (1231—1248), каноник Никосии
 Петр (1269—1288), епископ Пафоса
 Анри де Жибле (1291—1330), архидьякон Никосии
 Гуго Оньибоно (1360—?), врач
 Филипп де Мезьер (упоминается в 1364)

Примечания

Источники 
 La Monte, John L. Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem 1100 to 1291. Medieval Academy of America, 1932.
 CYPRUS// fmg.ac 
 JERUSALEM, NOBILITY// fmg.ac 
 d'Ibelin family// genealogy.euweb.cz 
 Махера, Леонтий. Повесть о сладкой земле Кипр. Книга II. Гл. 90-281 // www.vostlit.info
 Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — СПб., Евразия, 2002.// libes.ru

Кипрское королевство
Должностные лица
Должности по историческим государствам